Первая ракетка турнира — швейцарец Роджер Федерер — победитель соревнований.

Энди Маррей защищал свой титул, но уступил в третьем круге.

Общая информация 
Джокович впервые проигрывает в решающем поединке в этом сезоне не Рафаэлю Надалю и не на грунте. Также Новак прерывает свою 15-матчевую беспроигрышную серию на харде, начатую ещё в Майами. Сербский теннисист упускает возможность выиграть титул в Цинциннати с четвёртой попытки, а также стать четвёртым теннисистом в истории, которому удалось выиграть подряд два Masters в Канаде и в США, входящих в US Open Series. Второй год подряд Новак побеждает в финале Canada Masters, но проигрывает турнир в Цинциннати.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  '''Роджер Федерер (Титул)
  Новак Джокович (Финал)
  Энди Маррей (Третий раунд)
  Давид Феррер (Второй раунд)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Хуан Мартин дель Потро (Полуфинал)
  Янко Типсаревич (Второй раунд, отказ)
  Хуан Монако (Второй раунд)

<li>  Джон Изнер (Отказ)
<li>  Марди Фиш (Четвертьфинал)
<li>  Жиль Симон (Отказ)<li>  Марин Чилич (Четвертьфинал)
<li>  Александр Долгополов (Первый раунд)
<li>  Кэй Нисикори (Третий раунд)
<li>  Филипп Кольшрайбер (Первый раунд)
<li>  Энди Роддик (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира  
 Сетка квалификации  

Western & Southern Open 2012